

События

По месту

Римская республика 
 Военные трибуны с консульской властью: Луций Валерий Потит (в 4-й раз), Марк Фурий Камилл, Маний Эмилий Мамерцин (в 3-й раз), Гней Корнелий Косс (во 2-й раз), Кезон Фабий Амбуст и Луций Юлий Юл (все — патриции); народные трибуны: Гай Латерий, Гней Требоний, Марк Акуций, Марк Минуций и Публий Куриаций.
 Суд над Манием Сергием и Луцием Вергинием. Приговорены к штрафу в 10 000 ассов.

Греция 
 Афинский архонт-эпоним Ксенэнт.
 Армия Агиса вторглась в Элею близ Ларисы. Землетрясение. Агис отступил и распустил войско. Эфоры объявляют новый поход на Элиду. Спартанцы, афиняне и союзники во главе с Агисом вторгаются в Элиду. Агис вступил в Олимпию и совершил жертвоприношение Зевсу. Разорение Элиды.

Персидская империя 
 Сражение при Кунаксе (севернее Вавилона) между армиями Кира и Артаксеркса. Гибель Кира. Командиры греков предательски перебиты Тиссаферном. Поход десяти тысяч (во главе с Ксенофонтом и другими) обратно к побережью Чёрного моря. Поход длился 5 месяцев, пока греки не достигли Трапеза и Хризополиса.

Скончались 
 Агис II — царь Спарты (или 402 год до н. э.).
 Клеарх — Спартанский полководец.
 Кир Младший — младший сын персидского царя Дария II.

См. также

Примечания